Dans la mythologie grecque, Cébrion est un prince troyen, fils de Priam.
 (2363) Cébrion est un astéroïde troyen nommé en son honneur.